Tenisowe rozgrywki o Puchar Davisa w roku 2008 to 97. edycja najważniejszego turnieju między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym. Mecze pierwszej rundy miały miejsce w dniach 8 lutego - 10 lutego.

Grupa światowa

Drabinka 

 ^ – Gospodarz

Polacy w Pucharze Davisa 2008

1 Runda

1 runda barażowa 
Białoruś -  Polska 1:4

miejsce: Republic Olympic Training Center for Tennis, Mińsk, Białoruś
typ piłek: Wilson US Open Regular Duty

 Michał Przysiężny -  Uładzimir Wałczkou 6:2, 4:6, 6:1, 6:2
 Jerzy Janowicz -  Maks Mirny 6:4, 7:5, 6:4
 Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski -  Andriej Karaczenia/Paweł Katliarow 6:4, 6:0, 6:2
 Michał Przysiężny -  Pavel Katliarov 6:1, 6:2
 Andriej Karaczenia -  Jerzy Janowicz 3:6, 6:2, 6:4

Zwycięzca:  Polska

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

2008 w tenisie ziemnym
2008